Серге́й Бори́сович Шуплецо́в (, , Пермская область, СССР — , Ла Клюза, , Франция) — советский и российский фристайлист, двукратный чемпион мира в комбинации, вице-чемпион Олимпийских игр 1994 года в могуле, обладатель Кубка мира по фристайлу в общем зачёте. Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Один из немногих фристайлистов, выступавших в трёх видах фристайла — могуле, акробатике и лыжном балете. Наиболее успехов добился в могуле и комбинации (виде программы, где фристайлисты соревновались во всех трёх дисциплинах).

Один из семи призёров Олимпийских игр во фристайле в истории российского спорта.

Биография 
Мать Любовь Александровна работала в СМУ, отец Борис Николаевич работал на металлургическом заводе в Чусовом. В 7 лет Сергей поступил в местную СДЮШОР «Огонёк» и поначалу занимался горнолыжным спортом. Через несколько лет в спортшколе получил развитие новый вид спорта — фристайл, и директор «Огонька» Леонард Дмитриевич Постников уговорил 15-летнего Шуплецова сменить профиль.

В конце 1980-х Шуплецов входил в сборную СССР по фристайлу. В Кубке мира дебютировал 5 января 1990 года на горе Габриэль в Канаде в лыжном балете. Через 9 дней впервые поднялся на подиум на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, заняв третье место в комбинации. 2 февраля впервые выиграл этап Кубка мира, победив в комбинации во французском Ла Плане.

В феврале 1991 года 20-летний Шуплецов победил на чемпионате мира в Лейк-Плэсиде в комбинации (4-е место в могуле, 14-е место в балете, 23-е место в акробатике). В 1992 году на Олимпиаде в Альбервиле занял в могуле 12-е место (в Альбервиле разыгрывались медали только в могуле).

В марте 1993 года в австрийском Альтенмаркте вновь стал чемпионом мира в комбинации (8-е место в могуле, 17-е в балете, 27-е в акробатике).

8 января 1994 года впервые в карьере выиграл этап Кубка мира в могуле, победив в канадском Блэккомбе. Через месяц с небольшим выиграл серебро в могуле на Олимпийских играх в Лиллехаммере, уступив только канадцу Жану-Люку Брассару и опередив олимпийского чемпиона Альбервиля француза Эдгара Гроспирона. После Олимпиады Шуплецов ещё 8 раз поднялся на подиум на этапах Кубка мира в могуле и комбинации и завоевал Кубок мира 1993/94 в общем зачёте. В зачёте могула и комбинации в том сезоне был вторым. В апреле 1994 года был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В сезоне 1994/95 Шуплецов сконцентрировался только на могуле и стал мировым лидером в этой дисцпилине. Принял участие в 18 этапах Кубка мира и ни разу не опускался ниже второго места — 11 побед и 7 вторых мест. Выиграл и зачёт Кубка мира 1994/95 в могуле, опередив Гроспирона и Брассара. На чемпионате мира 1995 года во французском Ла Клюза впервые поднялся на подиум мирового чемпионата в могуле (до этого он был 4-м в 1991 году). Опередили его лишь извечные соперники Гроспирон и Брассар.

Всего за карьеру Шуплецов 135 раз выходил на старт этапов Кубка мира и выиграл 17 из них (13 в могуле и 4 в комбинации). Всего он 47 раз поднимался на подиум (31 раз в могуле и 16 раз в комбинации). В лыжном балете 7 раз попадал в 10-ку лучших на этапах Кубка мира, однажды заняв 4-е место (в марте 1994 года в Альтенмаркте). В акробатике его лучшим достижением было 17-е место на этапе Кубка мира.

Женитьба 
В мае 1995 года, за 2 месяца до гибели, женился на француженке Ингрид Гуа (род. 1973), также выступавшей в могуле и попадавшей в десятку лучших на этапах Кубка мира. До женитьбы около четырёх лет встречался с российской фристайлисткой Елизаветой Кожевниковой, с которой познакомился в январе 1989 года на чемпионате СССР в Алма-Ате.

Шуплецов переехал жить к супруге во французское местечко Ла Клюза, столицу французского фристайла, где несколько месяцев назад выиграл медаль чемпионата мира.

Гибель 
Вечером 14 июля 1995 года Шуплецов на узком горном серпантине в Ла Клюза на скорости 180 км/ч на своём мотоцикле врезался в выезжавший на шоссе автомобиль. Машина скрылась с места ДТП.
По просьбе жены похоронен во Франции.

Выигранные Кубки мира 
 Общий зачёт — 1993/94
 Могул — 1994/95

Примечания

Ссылки 
 Шуплецов на сайте ФИС
 Формула успеха Сергея Шуплецова  — журнал «Лыжный спорт»
 Скорость… Сальто… Смерть 
 «Роман в снежной пыли»  — «МК», 2 февраля 2004

Фристайлисты СССР
Фристайлисты России
Заслуженные мастера спорта СССР
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по фристайлу
Погибшие в мотоциклетных авариях
Погибшие в автомобильных катастрофах
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени